Пласток  — топоним:

Беларусь 
 Пласток — деревня, Червоненский сельсовет, Житковичский район, Гомельская область
 Пласток — деревня, Осовецкий сельсовет, Любанский район, Минская область